Middletown kan verwijzen naar:

Plaatsen in de Verenigde Staten

Televisie/Films
 Middletown (2006), Iers/Britse film uit 2006